Ctenidium (grzebieniowiec) – rodzaj roślin
 w anatomii określenie różnych struktur przypominających grzebień, w tym:
 ctenidium –seria kolców na głowie i tułowiu pcheł
 ctenidium – grzebieniasty rządek szczecin na tylnych stopach (ctenidium tarsale) i goleniach (ctenidium tibiale) gryzków
 ctenidium – element nogogłaszczków niektórych pająków
 ctenidium – część narządów oddechowych mięczaków

Przypisy